Macuilquila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Macuilquila, Veracruz, ort, Atlahuilco, 
 Macuilquila, Ajalpan, ort, 
 Macuilquila, Tlatlauquitepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar